Morfologia vegetal:
 Capoll o poncella, la fase del desenvolupament de les flors en la qual els pètals no s'han separat encara;
 Capoll o peduncle, tija (cua) que uneix el fruit a la branca;
 Capoll o epicarpi, del gra de blat i altres cereals
 Zoologia
 Capoll de seda o ametlló, coberta protectora de la pupa en una fase de la metamorfosi dels lepidòpters que fabriquen les erugues 
 Capoll, sac sedós en el qual les aranyes guarden els ous i que duen sovint adherit a l'abdomen.